Estevan est un toponyme pouvant désigner:

Topoynme

, ville du district d'Orange Walk

Estevan, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Estevan, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan, de 1908 à 1938
Estevan, circonscription provinciale de la Saskatchewan depuis 1975

Voir aussi
Phare d'Estevan Point, phare de l'île de Vancouver
Souris-Estevan, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme